Чудо-юдо:

 Чудо-юдо — персонаж славянских сказок.
 «Чудо-юдо» — старейшая московская панк-группа.
 «Чудо-Юдо» — мультфильм.